

Codici 
 PUY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pola (Croazia)
 puy – codice ISO 639-3 della lingua purisimeña

Geografia 
 Puy-d'Arnac – comune del dipartimento di Corrèze (Francia)
 Puy-de-Dôme – dipartimento dell'Alvernia (Francia)
 Puy-de-Serre – comune della Vandea (Francia)
 Puy-du-Lac – comune della Charente Marittima (Francia)
 Puy-Guillaume – comune del dipartimento di Puy-de-Dôme (Francia)
 Puy-l'Évêque – comune del Lot (Francia)
 Puy-Malsignat – comune del dipartimento di Creuse (Francia)
 Puy-Saint-André – comune delle Alte Alpi (Francia)
 Puy-Saint-Eusèbe – comune delle Alte Alpi (Francia)
 Puy-Saint-Gulmier – comune del dipartimento di Puy-de-Dôme (Francia)
 Puy-Saint-Martin – comune del dipartimento di Drôme (Francia)
 Puy-Saint-Pierre – comune delle Alte Alpi (Francia)
 Puy-Saint-Vincent – comune delle Alte Alpi (Francia)
 Puy-Sanières – comune delle Alte Alpi (Francia)

Altro
 Puy o pui – società che patrocinava agoni letterari e musicali

Pagine correlate
 Le Puy